Magliano kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Magliano Vetere, kommun, Kampanien, Provincia di Salerno, 
 Magliano Alpi, kommun, Piemonte, Provincia di Cuneo, 
 Magliano (ort i Italien, Toscana, Provincia di Lucca), 
 Magliano (ort i Italien, Apulien), Provincia di Lecce, 
 Magliano (del av en befolkad plats), Toscana, Provincia di Massa-Carrara, 
Magliano Alfieri, 
 Magliano Alpi, 
 Magliano de' Marsi, 
 Magliano di Tenna, 
 Magliano in Toscana, 
 Magliano Romano, 
 Magliano Sabina, 

Robotskapade Italienförgreningar